Spider Webb ist der Künstlername folgender Personen:

 Ellsworth Webb (* 1931), US-amerikanischer Boxer 
 Spider Webb, (1944–2022), US-amerikanischer Tattookünstler und Autor, siehe Joseph O’Sullivan
 Spider Webb, (1910–1990), US-amerikanischer Automobilrennfahrer, siehe Travis Webb